The Lesser of Two Evils (в переводе с «Меньшее из двух зол») — шестой эпизод второго сезона мультсериала «Футурама». Североамериканская премьера этого эпизода состоялась 20 февраля 2000 года.

Сюжет 
Во время просмотра телепередачи «Полицейский отдел» Бендер, Фрай и Лила видят рекламу «Пасторамы» — места, где была сделана попытка воссоздать часть города XX века. Герои хотят покататься на раритетном автомобиле 2000 года. Во время поездки Фрай не справляется с управлением и сбивает Флексо — робота-сгибателя, как две капли воды похожего на Бендера, но с бородкой.

Когда Фарнсворту удается починить Флексо, он объявляет о новой миссии: «Межпланетный экспресс» должен доставить атом джамбониума, очень дорогого вещества (один атом стоит 100 тысяч долларов) на церемонию награждения конкурса Мисс Вселенная. Джамбониум настолько бесценен, что Фарнсворт нанимает Флексо для участия в задании. Фраю робот Флексо не нравится с самого начала — он убежден, что это «злая» версия Бендера.

Перед прибытием команда обнаруживает пропажу атома. Подозрение падает на Флексо, который тоже исчез. После погони в зале проведения церемонии выясняется, что похитителем был все-таки Бендер, а Флексо, увидев это, побежал предупредить ведущего церемонии — голову Боба Баркера.

Персонажи 
Список новых или периодически появляющихся персонажей сериала

 Дебют: Голова Боба Баркера
 Калькулон
 Медсестра-медуза
 Разрушительница
 Дебют: Секс-бомба
 Смитти и Урл
 Дебют: Флексо
 Флорп
 Зепп Бранниган

Ссылки на культурные явления 
 Заставка «Паст-о-рамы» (в украинской версии есть другой вариант перевода этого названия — «Давнорама») копирует заставку «Футурамы», включая наличие подзаголовка.
 В кинотеатре висит анонс фильма «Звёздные войны 9: Бар-мицва Йоды».
 Проход троицы через турникеты повторяет аналогичный эпизод из фильма «Матрица: Революция».
 Пока Бендер охраняет бесценный атом, он читает Pentiumhaus, что является отсылкой на эротический журнал Penthouse и на процессор Pentium.
 Одна из участниц конкурса — мисс Арракис, что отсылает к циклу романов Фрэнка Герберта «Дюна», так как Арракис — это планета, на которой происходят основные события этих романов.
 Сцена, в которой экипаж «Межпланетного экспресса» пытается угадать стоимость диадемы (и Бендер делает предположение на один доллар выше, чем Лила) — намек на одну из старейших американских телевизионных игр — The Price Is Right (непродолжительное время в России выходила российская адаптация этого шоу). Участники передачи должны угадать правильную цену различных предметов. Боб Баркер, задавший им вопрос о стоимости, вел эту передачу в течение 35 лет. Кроме этого, Боб Баркер также вел конкурсы «Мисс Америка».
 Эспаньолка Флексо — ссылка на эпизод «Mirror, Mirror» сериала «Star Trek», в котором у Спока из зеркальной Вселенной тоже была эспаньолка.
 Стрип-бар, в который приходят Флексо, Бендер и Фрай, называется Electric Ladyland — отсылка к одноимённому альбому The Jimi Hendrix Experience.

Интересные факты 
 Бендер и Флексо смеются над тем, что оба их идентификационных номера (2716057 и 3370318) также выражаются в виде суммы двух кубов. Действительно, номер Флексо 3370318=119³+119³, а номер Бендера раскладывается на сумму кубов положительного и отрицательного числа: 2716057 = 952³ + (-951)³. Тем не менее, формально Бендер прав.
 Когда Лила, Бендер и Фрай входят в метро, на стене висит плакат с надписью на инопланетном языке «лазерная хирургия щупалец» (). Надпись на висящем рядом плакате — учите испано-английский () — смесь английского и испанского, распространённая на границе США и Мексики, видимо, стала полноценным языком в будущем.
 Надпись в космопорте предупреждает, что у участниц конкурса «Мисс Вселенная» количество имплантатов не должно превышать 50 %.
 Надпись на зале церемонии награждения: «конкурс Мисс Вселенная, завтра — конкурс Мисс параллельная Вселенная».
 Эпизод вышел 20 февраля 2000 года, что тоже является отсылкой к названию. Также эпизод повествует о двух персонажах.

Ссылки на другие эпизоды 
 В ящике с экстренными запасами висит детский скафандр. Такой же скафандр использовал Киф Крокер в эпизоде Brannigan, Begin Again.
 В следующий раз Флексо появится в серии Bendless Love

Ссылки 
 The Lesser of Two Evils на Futurama wiki
 

Lesser of Two Evils, The